José de la Quintana puede hacer referencia a:
José de la Quintana, político argentino.
José de la Quintana, político peruano.
José de la Quintana (Córdoba), localidad argentina.